Karl Seydel ist der Name folgender Personen:

* Karl Seydel (Mediziner) (1839–1912), deutscher Geburtshelfer und Rechtsmediziner
 Karl von Seydel (1853–1939), deutscher Generalstabsarzt
 Karl Seydel (Sänger) (Carl Ernst Seydel; 1879–1947), deutscher Sänger (Tenor) und Gesangspädagoge 
 Karl Ernst Seydel (1825–1896), deutscher Gutsbesitzer und Politiker, MdL Sachsen
 Karl Theodor Seydel (1812–1873), deutscher Rechtswissenschaftler und Politiker, Oberbürgermeister von Berlin